

Geografia 
 South Mimms – villaggio nella contea dell'Hertfordshire, Inghilterra

Persone 
 Bobby Mimms – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Garnet Mimms – membro della band soul statunitense Garnet Mimms & the Enchanters
 Tony Mimms – musicista, produttore discografico e direttore d'orchestra scozzese